Ham kan syfta på:

 Ham (Bibeln) - var enligt Bibeln Noas andre son
 Helsingfors konstmuseum HAM – ett kommunalt konstmuseum i Kampen i Helsingfors
 HAM - IATA-kod för Hamburgs internationella flygplats, se Hamburgs flygplats
 Ham (schimpans) - en schimpanshanne

Geografi

Belgien 

 Ham, Belgien – en kommun i provinsen Limburg i Flandern

Frankrike 

 Ham, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Ham-en-Artois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Ham-les-Moines, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Ham-sous-Varsberg, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Ham-sur-Meuse, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Namibia 

 Hamrivier – ett vattendrag i Karas

Nederländerna 

 Ham, Groningen – en ort 
 Ham, Overijssel – en ort

Storbritannien 

 Ham, Wiltshire, ort i England,